El término prehispánico (también, prehispánica/s) alude, en esta enciclopedia:

Etapas prehispánicas 
 a la América precolombina;
 a los aborígenes canarios;
 a la historia prehispánica del Cuzco;
 al México prehispánico;

Gastronomía 
 a la gastronomía prehispánica de Mesoamérica

Música 
 a la música prehispánica de México
 a los tambores de barro prehispánicos